Trinity Church steht für folgende Kirchengebäude:

in Schottland:
 Trinity Church (Irvine)

in den Vereinigten Staaten:
 Trinity Church (Boston), Massachusetts
 Trinity Church (New York City)

im NRHP gelistete Objekte:
 Trinity Church (Milton, Connecticut), NRHP-ID 76001981
 Trinity Church (Thomaston, Connecticut), NRHP-ID 84001097
 Trinity Church (Brooklyn, Connecticut), NRHP-ID 70000703
 Trinity Church (Oakland, Kalifornien), NRHP-ID 82002167
 Trinity Church (Elkridge, Maryland), NRHP-ID 74000957
 Trinity Church (Boston, Massachusetts), NRHP-ID 70000733
 Trinity Church (Holderness), New Hampshire, NRHP–ID 84003203

 Trinity Church (Cornish Mills, New Hampshire), NRHP-ID 78000419
 Trinity Church (Swedesboro, New Jersey), NRHP-ID 73001098
 Trinity Church (Elmira, New York), NRHP-ID 07001122
 Trinity Church (Constantia, New York), NRHP-ID 82001231
 Trinity Church (Warsaw, New York), NRHP-ID 80002798
 Trinity Church (Scotland Neck, North Carolina), NRHP-ID 80002843
 Trinity Church (Newport, Rhode Island), NRHP-ID 68000004
 Trinity Church (Pawtucket, Rhode Island), NRHP-ID 72000003
 Trinity Church (Mason, Tennessee), NRHP-ID 84003719
 Trinity Church (Houston, Texas), NRHP-ID 83004481
 Trinity Church (Beaverdam, Virginia), NRHP-ID 90001923

Siehe auch:
 Trinity Episcopal Church
 Trinity Episcopal Church Complex
 Trinity Evangelical Lutheran Church
 Trinity Lutheran Church
 Trinity Memorial Episcopal Church
 Trinity Methodist Church
 Trinity Methodist Episcopal Church
 Trinity Protestant Episcopal Church
 Trinity United Methodist Church
 Liste von Dreifaltigkeitskirchen